Ксю:
 Уменьшительно-ласкательная вариация имён Ксения и Оксана.
 Блондинка КсЮ — российская музыкальная группа.
 Разговорное прозвище автомобиля Daewoo Nexia.